IDA, Ida och ida kan syfta på:

 Ida (film) – en polsk film från 2013
 Ida – en fossil av ett utdött primatsläkte, se Darwinius
 Ide (nymf) – en nymf
 IDA – en icke vinstinriktad organisation som hjälper dyslektiker och deras familjer, se The International Dyslexia Association

Personer 
 Ida (namn) – ett kvinnonamn och personer med namnet
 Ida av Bernicia – den första kungen i Bernicias, ett kungarike i norra England under 500-talet

Astronomi 
 243 Ida – en asteroid

Geografi

Grekland 

 Óros Ídi, berg, Kreta, (känt av antikens greker) 
 Ída, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Péllis,

Turkiet 

 Ida (berg i Turkiet) – ett berg i nordvästra Turkiet, inom de forna landskapen Troas, Frygien och Mysien (känt av antikens greker)

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar